Quadro ima više značenja:
 Quadro, Perugia
 Quadro, Roma